Фердинандо:

 Фердинандо I Гонзага (1587—1626) — герцог Мантуи и Монферрата с 1612 года.
 Фердинандо II Медичи (1610—1670) — великий герцог Тосканский из дома Медичи.
 Фердинандо Медичи (1663—1713) — сын тосканского правителя Козимо III из рода Медичи, великий принц Тосканский.
 Фердинандо Скарфьотти (1941—1994) — итальянский арт-директор.

См. также 
 Фердинанд
 Фернандо
 Фернандес
 Фернандеш